Pentagaloil glukoza se može odnositi na:
 1,2,3,4,6-Pentagaloil glukoza
 6-Digaloil-1,2,3-trigaloil glukoza